Евгений Георгиевич Глинков (, г. Николаев, ныне Украина — , Ленинград) — советский военный гидрограф. Инженер-контр-адмирал. Военно-морской атташе при посольстве СССР в США в период с 1947 по 1950 год.

Биография 
В 1922 году окончил один курс Московского высшего технического училища после чего поступил в Военно-морское гидрографическое училище, которое окончил в 1925 году. 

Начал службу в Военно-морском флоте СССР в 1922 году.

С 1925 по 1929 год проходил службу на гидрографических судах (ГИСУ) "Соломбала", "Таймыр", "Помор" Управления безопасности кораблевождения на Севере (УБЕКО-север) в качестве помощника командира.

С 1929 по 1933 год проходил службу в должностях производителя работ, старшего производителя работ, начальника партии, начальника береговой партии, начальника партии, командира гидрографического судна (ГИСУ) "Купава".

С 1933 по 1935 год обучался на Гидрографическом факультете Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова.  

С 1935 по 1940 год служил в Северной гидрографической экспедиции на должности начальника гидрографического отряда и одновременно в Гидрографическом управлении ВМФ на должностях начальника отделения и заместителя начальника 4-го отдела, начальника 1-го отделения картографическо-составительного отдела. 

C 1940 года - главный редактор картографического отдела Гидрографического управления ВМФ. В этом же году участвовал в комиссии по установлению демаркационной линии в районе полуострова Ханко. Стал членом КПСС .

С февраля 1941 — заместитель начальника Гидрографического управления ВМФ. В этой же должности встретил Великую Отечественную Войну.

В 1942 году, за работу по обеспечению флота картами, награждён орденом Красной Звезды и досрочно получил очередное воинское звание. Командование отмечало, что благодаря его заслугам удалось резко увеличить тиражность карт и в несколько раз ускорить процесс составления новых карт.

Во второй половине 1944 находился в США для изучения организации гидрографической службы. 

С декабря 1944 года - начальник Картографического Управления Гидрографии ВМФ.

В 1945 году присвоено звание Инженер-контр-адмирал.

В годы Великой отечественной войны являлся руководителем картографического обеспечения боевой деятельности ВМФ. За заслуги в этой деятельности награждён орденами Красного знамени (1944) и Нахимова II степени (1945). Командованием отмечалось, что все потребности, возникающие у флотов в картах, обеспечивались своевременно и полностью на всех этапах войны,  несмотря на все трудности: перебазирование из Ленинграда в условиях блокады, отсутствие производственной базы, появление новых типов карт.

В 1946 году служил на должностях Начальника Морского картографического Института ВМФ и заместителя начальника Гидрографического управления ВМС. 

С августа 1946 года - в распоряжении ГРУ Генерального штаба ВС СССР. 
С января 1947 года по июль 1950 года -  военно-морской атташе при посольстве СССР в США.

С 1951 по 1955 - Заместитель начальника Гидрографического управления ВМФ по гидрографии. В 1955 году- Заместитель начальника Гидрографической службы ВМФ.

С ноября 1955 в отставке.

Умер в 1973 году. Похоронен на Красненьком кладбище.

Награды 

 Орден Ленина (1947);
 Орден Красного Знамени (1944) ; 
 Орден Красного Знамени (1952);
 Орден Нахимова II степени (1945) ;
 Орден Красной Звезды (1942) ;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 другие медали

Сочинения 

 Курс кораблевождения. Т. 4. Навигационные пособия. Л., 1960.

Литература 

 Гидрографы в Великой Отечественной войне. 1941-1945. Л., 1975. С. 13;
 150 лет Гидрографической службе Военно-Морского Флота. Историч. очерк. Л., 1977. С. 108, 120, 123, 183;
 История Гидрографической службы Российского флота. Т. 4. СПб., 1997. С. 90.

Примечания

См. также 
 
 

 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Гидрографы СССР
Члены КПСС
Моряки Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Военные атташе СССР
Похороненные на Красненьком кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)